Telnice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Telnice (ort i Tjeckien, Ústí nad Labem), 
 Telnice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar